Nandor – specie di elfi dell'universo di Arda, creato da J. R. R. Tolkien
Nándor – nome proprio di persona ungherese maschile
Nándor – nome ungherese del villaggio di Nandru, nel comune di Pestișu Mic (distretto di Hunedoara, Transilvania, Romania)